Kungshögarna kan avse:

 Kungshögarna, Mjölby – ett stort gravfält från järnåldern i Mjölby i Östergötland
 Kungshögarna, Hovgården  – sju gravhögar vid Hovgården på Adelsö i Mälaren
 Kungshögarna, Gamla Uppsala – de tre största gravarna i Gamla Uppsala fornlämningsområde
 Kungshögarna i Oxie – två gravhögar från bronsåldern i Oxie socken utanför Malmö

Se även
 Kungshög
 Kungshögen